Unión Ferroviaria steht für:

 Unión Ferroviaria (Argentinien), argentinische Gewerkschaft für Eisenbahner
 Unión Ferroviaria (Uruguay), uruguayische Gewerkschaft für Eisenbahner